Verrières, település Franciaországban, Aube megyében
Verrières, település Franciaországban, Ardennes megyében
Verrières, település Franciaországban, Charente megyében
Verrières, település Franciaországban, Loire-Atlantique megyében
Verrières, település Franciaországban, Marne megyében
Verrières, település Franciaországban, Orne megyében
Verrières, település Franciaországban, Puy-de-Dôme megyében
Verrières-de-Joux, település Franciaországban, Doubs megyében
Verrières-du-Grosbois, település Franciaországban, Doubs megyében
Verrières-en-Forez, település Franciaországban, Loire megyében